Mogulski cesarji, Veliki Moguli, so med zgodnjim 16.  in do sredine 19. stoletja zgradili in vladali Mogulskemu cesarstvu na indijski podcelini, na območju, ki ustreza današnjim državam Indiji, Pakistanu, Afganistanu in Bangladešu. Moguli so bili veja Timuridov turško-mongolskega izvora v Srednji Aziji. Njihova moč je hitro upadala v 18. stoletju, ko so na koncu Britanci zadnjega cesarja odstavili  leta 1857 in ustanovili Britansko Indijo.

V času vladanja cesarja Aurangzeba je imperij obsegal največje ozemlje in bil največje svetovno gospodarstvo po GDP z deležem okoli 25% svetovnega  GDP.  Na islamskem šariatskem pravu temelječa vladavina je kontrolirala območje Indijskega podkontinenta, ki se je razprostiralo med Čitagongom (Chittagong) na vzhodu in  Kabulom ter Belučistanom na zahodu, Kašmirjem na severu do območja reke  Kaveri na jugu.

V Mogulskem imperiju je po ocenah takrat živelo med 110 in 150 milijoni prebivalcev (četrtina takratne svetovne populacije), na ozemlju več kot 4 milijonov km2. Bil je največji imperij, ki je takrat ostajal.

Seznam Mogulskih cesarjev

Opomba: Mogulski cesarji so prakticirali poligamijo. Poleg žena so imeli v svojem haremu še večje število priležnic, ki so rojevale otroke. To je oteževalo določanje naslednika vsakemu cesarju.

Družinsko drevo

Družinsko drevo za prvih sedem mogulskih cesarjev:

Glej tudi
 Grbi Mogulskega imperija

Sklici in reference

  - India Pakistan

Zunanje povezave
 Aurangzeb, po Mogulskih zapisih
 Britanska Indija